В парному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Емі Фрейзер і Хіракі Ріка виграли титул, у фіналі перемігши пару Кіміко Дате і Стефані Реге 5-7, 7-6, 6-0.

Сіяні пари 

 Кіміко Дате /  Стефані Реге (фінал)
 Сабін Аппельманс /  Мая Кідовакі (1-ше коло)

 Клаудія Порвік /  Раффаелла Реджі (півфінал)
 Ізабель Демонжо /  Наталія Медведєва (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу